Michie steht für:

 Michie (Tennessee), ein Ort im US-Bundesstaat Tennessee

Michie ist der Familienname folgender Personen:

 David Michie (1928–2015), britischer Maler
 Donald Michie (1923–2007), britischer Biowissenschaftler und Forscher
 Helga Michie (1921–2018), englisch-österreichische Schriftstellerin
 James Michie (1927–2007), britischer Dichter und Übersetzer
 Jimmy Michie (* 1971), englischer Snookerspieler
 Jonathan Michie (* 1957), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ray Michie, Baroness Michie of Gallanach (1934–2008), britische Adlige und Politikerin

Siehe auch:

 Michi

pt:Michie